Liverpool FC spelade säsongen 2010/2011 i Premier League, UEFA Europa League, FA-cupen samt Engelska ligacupen.

Truppen

Målvakter
  Pepe Reina
  Brad Jones
  Péter Gulácsi

Backar
  Glen Johnson
  Jamie Carragher
  Martin Škrtel
  Daniel Agger
  Sotirios Kyrgiakos
  Danny Wilson
  Paul Konchesky
  Martin Kelly
  Fábio Aurélio

Mittfältare
  Steven Gerrard
  Raul Meireles
  Lucas Leiva
  Joe Cole
  Maxi Rodríguez
  Jonjo Shelvey
  Jay Spearing
  Christian Poulsen
  Javier Mascherano
  Dani Pacheco
  Ryan Babel

Anfallare
  Fernando Torres
  Andy Carroll
  Luis Suárez
  David N'Gog
  Dirk Kuyt
  Milan Jovanović

Säsongen/sammanfattning 
Den förste Juli 2010 blev det klart att Roy Hodgson tog över klubben som manager efter en 6 års lång period med Rafael Benítez. Efter en tung föregående säsong var det många som hade stora förhoppningar på Hodgson efter att han imponerande tagit Fulham FC till en Europa League final. Under sommaren gjorde Liverpool klart med 7 nya spelare, Benitez två sista köp Jonjo Shelvey och Milan Jovanović anslöt från Charlton Athletic FC samt Standard Liège, Christian Paulsen lämnade Juventus för spel på Anfield och den före detta Hodgson tränade vänsterbacken Paul Konchesky anslöt till Liverpool. Den unga talangen Danny Wilson säkrade Liverpool i hopp om en ljus framtid. De mest spektakulära värvningarna blev dock Joe Cole som hämtades på fri transfer efter 7 säsonger i Chelsea FC samt den spelskicklige portugisen Raul Meireles som värvades under sommarens sista dagar efter att man kommit överens med Porto om en övergångssumma. Det visade sig även spelare som skulle lämna klubben, Benayoun, Yossi byte klubb med Cole och blev klar för Chelsea, Albert Riera lämnade för Olympiakos FC, andra målvakten Diego Cavalieri släpptes gratis och skrev på för den italienska klubben A.C. Cesena och så blev det klart efter en lång sommar av spekulationer att Javier Mascherano släpptes till FC Barcelona för över 200 miljoner kronor. Även en hel del reservlags spelare lämnade klubben, bland annat svensken Alex Kacaniklic.

Liverpool hade inte alls fått till det i ligan och förlorade t.ex. hemma mot både Blackpool FC och Wolverhampton Wanderers FC och man log på den nedre halvan av tabellen långt ifrån Europacup splatserna. Laget hade också åkt ur ligacupen efter att förlorat hemma mot Northampton Town FC en klubb som spelade då i en liga 4 divisioner under Premier League. De nya ägarna och Liverpool fick i januari nog och sparkade Hodgson och ersatte han med den före detta Liverpool spelaren och tränaren Kenny Dalglish. Under Januarifönstert skedde en hel del förändringar. Liverpools spanske store målskytt Fernando Torres blev klar för Chelsea efter en rekordsumma på hela 500 miljoner kronor. Andy Carroll värvades in som ersättare för även det en stor summa på hela 350 miljoner kronor. En dag innan Torres lämnade skrev den sydamerikanska stjärnan Luis Suárezpå för klubben, enligt uppgifter för cirka 230 miljoner kronor.

Torres första match för Chelsea var mot just Liverpool. Matchen spelades på Stamford Bridge och slutade 1-0 till Liverpool efter att Steven Gerrard hittat ett inlägg som Meireles sköt in på volley. Detta var en av många segrar som Liverpool fixade mot storlagen under vårsäsongen. Man slog bland annat Manchester United och City. Efter många fina prestationer under den andra halvan av säsongen lyckades Liverpool sluta 6.a i ligan, vilket fick ses som en bra prestation efter höstens stora nederlag. Liverpools bästa målskytt blev Dirk Kuyt och säsongens spelare blev Raul Meireles båda en stor injektion på varför laget blev mycket bättre i slutet av säsongen. Kenny Dalglish fick ett nytt kontrakt och förhoppningarna var stora inför Liverpools nästa såsong.

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Dirk Kuyt 13
  Maxi Rodríguez 10
  Fernando Torres 9
  Raul Meireles 5
  Steven Gerrard 4
  Luis Suárez 4

UEFA Europa League

Tredje kvalomgången

Fjärde kvalomgången

Gruppspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

FA-cupen

Tredje omgången

2010/2011
Liverpool